Åbyholm ist der Name folgender Orte:

 Åbyholm (Ort), Siedlung in Blekinge, Schweden

Åbyholm ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Åbyholm (* 1970), norwegischer Squashspieler 
 Astrid Åbyholm (* 1966), norwegische Squashspielerin
 Johan Åbyholm (* 1963), norwegischer Squashspieler